Romániai települések

 Plai Fehér megye, Felsőgirda község
 Plai Fehér megye, Felsővidra község
 Plai Hunyad megye
 Plai Mehedinți megye
 Plai Prahova megye
 Plai Suceava megye